Roses kan syfta på:

 Roses (film) – en film från 1996
 Roses (kommun) – en stad i Alt Empordà, Girona, Katalonien, Spanien
 Roses (kommunhuvudort) – en kommunhuvudort i Província de Girona, Spanien
 Roses (musikalbum av The Cranberries)